Camposporium är ett släkte av svampar. Camposporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camposporium